Het tennistoernooi US Open werd in 1972 bij de mannen voor de 92e keer gehouden. Er waren 148 deel­nemers, en er werd door veertig van hen in acht ronden gespeeld (de anderen: in zeven ronden). De als vierde geplaatste Roemeen Ilie Năstase won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als zesde geplaatste Amerikaan Arthur Ashe met 3-6, 6-3, 6-7, 6-4 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Verliezers in de eerste ronde 
De volgende deelnemers verloren in de eerste ronde:

Externe links 
 Toernooischema ITF
 Toernooischema US Open

Tennis in 1972
US Open (tennis)